Eve (rapper)
 Eve (filme) — filme de 2008 estrelado por Vanessa Redgrave e Dustin Milligan
 Eve Online — jogo eletrônico
 Eve (telessérie) — série de TV protagonizada pela cantora Eve, conhecida no Brasil como "Alfinetadas"
 Eve (James Bond) — personagem do filme 007 - Operação Skyfall

Ver também 
 Eva

Desambiguações de antropônimos